Název Tripolis (, Tarábulus; ) nese více lokalit:

 Tripolis – hlavní město Libye
 Tripolis (Libanon) – město v Libanonu
 Tripolis (Řecko) – město v Řecku